United (Suriname), Surinaams merk met een nieuwswebsite en activiteiten voor bedrijven
 United (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 United (filmbedrijf), voorheen United Broadcast Facilities, een Nederlands facilitair bedrijf
 United Airlines, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij 
 United Express, een Amerikaanse dochtermaatschappij van United Airlines
 United (Star Trek), een aflevering van Star Trek: Enterprise
 United (2011), Britse film uit 2011
 United (Prince Ital Joe & Marky Mark)

Voetbalclubs:
 Leeds United FC
 Manchester United FC
 Newcastle United FC